Licopolia är ett släkte av svampar. Licopolia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Licopolia